De Challenge League 2015/16 was de dertiende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 18 juli 2015 en eindigde op 23 mei 2016.

Nieuwkomer was Neuchâtel Xamax, terwijl FC Aarau vorig seizoen nog actief was op het hoogste niveau maar daar eindigde als tiende en laatste, waardoor de club degradeerde naar de Challenge League. De competitie bestond uit tien clubs die elkaar vier keer troffen (2x thuis en 2x uit), waardoor de competitie in totaal 36 speelronden telde. De kampioen promoveerde naar de Super League, terwijl de nummer laatst degradeerde naar de 1. Liga Promotion.

Clubs 

</div>

Eindstand

Uitslagen

Speelronde 1 – 18

Speelronde 19 – 36

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen assists achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Raiffeisen Super League 2015/16
Zwitserse voetbalbeker 2015/16
Zwitsers voetbalelftal in 2015
Zwitsers voetbalelftal in 2016

2016
Competitievoetbal 2015/16